Bob Bryan e Katarina Srebotnik hanno battuto in finale Daniel Nestor e Lina Krasnoruckaja 5-7, 7-5, [10-5].

Teste di serie

 Mahesh Bhupathi /  Paola Suárez (secondo turno)
 Mike Bryan /  Lisa Raymond (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Virginia Ruano Pascual (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Elena Lichovceva (secondo turno)

 Daniel Nestor /  Lina Krasnoruckaja (finale)
 Leoš Friedl /  Janette Husárová (semifinali)
 Wayne Black /  Cara Black (semifinali)
 Bob Bryan /  Katarina Srebotnik (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2003